Einmarsch steht für:
 Einlaufen (Veranstaltung), der geordnete Eintritt der Darsteller oder Wettbewerbsteilnehmer in die Spielstätte
 Invasion (Militär)

Siehe auch: